

Sigle 
 Area marina protetta

Chimica 
 AMP – Adenosinmonofosfato

Medicina 
 AMP – Atrofia muscolare progressiva

Codici 
 AMP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ampanihy (Madagascar)
 amp – codice ISO 639-3 della lingua alamblak

Geologia 
 AMP – Formazione di Campo Pisano – nel comune di Carbonia, in provincia di Carbonia-Iglesias – sintema stratigrafico della Sardegna

Informatica 
 AMP – Accelerated Mobile Pages

Mineralogia 
 Amp – abbreviazione di anfibolo

Musica 
 Amp – gruppo musicale rock britannico
 Amp – album di Pete Namlook e Dandy Jack del 1996

Trasporti
 Amp – Società di trasporto pubblico su gomma che gestisce la linea di "Area Urbana" n.230 (H532) Milano P.za Abbiategrasso - Rozzano – Clinica Humanitas – Milano 3 – Basiglio.
 AMP – Autovettura da competizione costruita a Roma nel 1947
 AMP – Agenzia della mobilità piemontese

Aziende
 AMP – Aircraft and Marine Products ovvero la AMP Connectors

Altro 
 Amp – abbreviazione di amplificatore
 Amp – abbreviazione di ampere (il simbolo è A)

Note